Round se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank E. Round
 Philip D. Round